Le nom kurgan ou Kurgan peut faire référence à :
 kourgane (en russe : курган), un type de tumulus des steppes d'Asie centrale ;
 Kourgan (en russe : Курган), une ville de Russie, la capitale de l'oblast du même nom ;
 Kurgan, un personnage du film de fiction Highlander.